HTZ est un sigle qui peut désigner :
  (en français, Office national du tourisme croate).

HTZ est un code qui peut désigner :
 Hertz Global Holdings, une entreprise américaine de location de véhicules, selon le code du New York Stock Exchange.

Code